Dumitreni ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien:
 Dumitreni (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 in der Republik Moldau:
 Dumitreni (Florești), Dorf im Rajon Florești